Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1990 du tournoi de Wimbledon.

Faits marquants 
La tête de série  Aaron Krickstein est contrainte de se retirer du tournoi en raison d'une blessure survenue lors du tournoi de Manchester.

De nombreux joueurs du top 20 mondial sont absents. Andre Agassi,  à l'ATP et finaliste à Roland-Garros quelques semaines plus tôt, décide de ne pas s'aligner pour la troisième année consécutive afin de mieux préparer sa tournée américaine. On note également les absences de Thomas Muster, Emilio Sánchez ou encore Andrei Chesnokov, plus habitués au jeu sur surfaces lentes.

John McEnroe est éliminé dès le premier tour par son compatriote Derrick Rostagno en trois sets, tout comme Pete Sampras qui s'incline pour sa part contre le Sud-Africain Christo van Rensburg.

Pour la troisième fois, Stefan Edberg retrouve Boris Becker en finale. Il prend sa revanche de l'année passée où il avait concédé la défaite en trois sets. Il s'impose cette fois-ci en cinq manches après avoir toutefois survolé les deux premières. Il remporte son deuxième titre à Wimbledon et son quatrième en tournoi Grand Chelem en carrière. Lors de son troisième tour, il passe proche de la défaite contre Amos Mansdorf qui le pousse dans un cinquième set gagné 9-7.

Parcours

Têtes de série

Qualifiés 
{...}

Wild cards (invitations)

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel
 
 

1990
Sport en Angleterre en 1990
Wimbledon Simple messieurs
Tennis en juin 1990
Tennis en juillet 1990